Paul Groves ist der Name folgender Personen:

* Paul Groves (Sänger) (geboren 1964), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Paul Groves (Fußballspieler) (* 1966), englischer Fußballspieler und -trainer